Мелехово — название населённых пунктов в России:
 
 Мелехово — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Мелехово — посёлок в Ковровском районе Владимирской области.
 Мелехово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Мелехово — село в Приволжском районе Ивановской области.
 Мелехово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Мелехово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Мелехово — село в Белогорском районе Крыма.
 Мелехово — село в Советском районе Курской области.
 Мелехово — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Мелехово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Мелехово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Мелехово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Мелехово — деревня в Вязовской волости Новосокольнического района Псковской области.
 Мелехово — деревня в Горожанской волости Новосокольнического района Псковской области.
 Мелехово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Мелехово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Мелехово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Мелехово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Мелехово — село в Чучковском районе Рязанской области.
 Мелехово — село в Ельнинском районе Смоленской области.
 Мелехово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Мелехово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также